Николай Ненов Неновский (26 июня 1963, Велико-Тырново) — болгарский экономист, профессор. Сын Нено Неновского (1934—2004) — известного болгарского юриста, члена Конституционного суда Болгарии.
Профессор Университета Пикардии имени Жюль Верна, Франция. 

Окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (1984—1989), затем стажировался в университетах Пуатье, Нанси и Женевы. В 1996 году защитил диссертацию «Денежная потребность в переходных экономиках» в Институте экономики Болгарской Академии наук. 

С 1996 года работает в Болгарском народном банке, в 1997—2002 годы возглавлял отдел финансового и монетарного анализа, с 2002 по 2008 года член Совета директоров Болгарского народного банка и Экономического консультативного совета при Президенте Болгарии. С 2008 года — советник Министра финансов Правительства Болгарии. Одновременно с 1997 года преподаёт в софийском Университете национального и мирового хозяйства. С 2001 года — доцент, а с 2007 года — профессор экономики и финансов в том же университете. Является ассоциированным исследователем Орлеанского университета с 2000 г. и в Университете в Торино (Италия), ICER с 2006 г.

В мае 2009 г. был выбран заместителем управляющего Болгарского народного банка (XL Национальное Собрание), а 20 августа 2009 XLI Национальное Собрание отменило предыдущий выбор по политическим мотивам.

С 2010 года он гость-исследователь в Университете Орлеана, Studium Institute for Advanced Studies, Франция. С 2011 года сотрудничает с консальтинговой компанией Cobden Partners базирующаяся в Лондоне. С 1 сентября 2012 Николай Неновский стал профессором в Университетe Пикардии имени Жюль Верна Université de Picardie Jules Verne , Факультет экономики и менеджмента CRIISEA  в Амьене, Франций. Основатель Болгарского общества имени Хайека (2002), соучредитель и вице-президент (2003—2005) Болгарской макроэкономической ассоциации.

В 2014 году создал Международный центр денежных исследований (MRC), центр находится в городе София, Болгария, и проводит регулярные конференции и семинары.  

С 2019 года Николай Неновски является научным сотрудником Высшей школы экономики (HSE), Факультет экономических наук / Департамент теоретической экономики . 

Интересуется денежной теорией и политикой, денежной историей и историей денег России.. В книге (монография на правах рукописи) «Болгарские экономисты в годах Великой депрессии» можно найти информацию о русских экономистах в Болгарии, среди которых С. Демостенов, И. Кинкел, Н. Долински, О. Андерсон, а также о П. Струве.

С 12 июня 2020 года стал снова членом Совета директоров Болгарского народного банка.

Основные произведения 
 Денежная потребность в переходных экономиках (). — София: Марин Дринов, 1998. — 263 с.
 Свободные деньги: Вопросы экономической теории (). — София: Марин Дринов, 2001. — 215 с.
 От лева к евро: каков наилучший путь () — София: Сиела — софт енд паблишинг, 2001. — 166 с (совместно с Калином Христовым и Борисом Петровым)
 Развитие теории денег в посткоммунистических странах: назад к Кантильону.  — Эковест (2003) 3, 4, С. 540—566 
 Денежный порядок. Критика теории денег (). — София: Сиела — софт енд паблишинг, 2007
 Monetary Regimes in Post-Communist Countries: Some Long-Term Reflections, International Relations [Mejdunarodni Otnoshenia], 2009, No2, pp. 79–97 (in Bulgarian); also as Agency for Economic Analysis and Forecasting WP 2009 No 2 (in English).
 Exchange rate control in Italy and Bulgaria in the interwar period. History and Perspectives, (with G. Pavanelli, K. Dimitrova), International Center of Economic Research Working Paper, 2007, N 40
 Exchange Rate and Inflation: France and Bulgaria in the interwar period, (with K. Dimitrova), International Center of Economic Research Working Paper, 2006, also in
 Monetary Convergence on the Road to EMU: Conceptual Issues for Eastern Europe, International Center of Economic Research Working Paper, 2006, No 33
 Lenin and the currency competition. Reflections on the NEP experience (1922—1924), International Center of Economic Research Working Paper, 2006, No 22
 Nenovsky N, (2007). «Place of Labor and Labor Theory in Tugan Baranovsky’s Theoretical System» // The Kyoto Economic Review Vol. 78, 2009, No.1 pp. 53–77
 Nenovsky N, (2010.«Economic and Social Thoughts of Ivan Pososhkov (1652—1726)». International Center for Economic Research Working Paper, No 2
 Economic Discussions at the European Periphery. Bulgarian Economists During the Great Depression 2010
 ''Nenovsky N., K. Tochkov and C. Turcu (2011). "From Prosperity to Depression: Bulgaria and Romania (1996/97 — 2010) " William Davidson Institute Working Paper No 1018
 Nenovsky N., P. Villieu.(2011). «EU enlargement and monetary regimes from the insurance model perspective» Post-Communist Economies, 23 (4): 433—447
 Nenovsky N., D. Ialnazov.(2011).«A Game Theory Interpretation of the Post-Communist Evolution» Journal of Economic Issues, M.E. Sharpe, Inc., 45(1): 41-56
 Nenovsky N., K. Tochkov and Karin Tochkov (2012)."University efficiency and public funding for higher education in Bulgaria"  Post-Communist Economies, Vol. 24, Issue 4, 2012
 Nenovsky, N.(2013). Ivan Kinkel’s (1883—1945) theory of economic development // European Journal of the History of Economic Thought

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Кризис дает ответы на вопросы. Журнал „Бизнес — Контакты“, ноябрь 2012- январь 2013
 La Lettre du LEO, Numéro 5 — November 2011.
 La Lettre du LEO, Numéro 4 — Avril 2011.»«L’Europe et les Balkans : intégration économique, défis et solutions» "
 Le Studium 
 STUDIUM THURSDAYS — Conferences calendar 2010-11
 IDEAS 
 Список статей в Google Scholar
 Academic Research

Банкиры Болгарии
Выпускники экономического факультета МГУ